Blindenau ist der Name folgender Orte:

 Blindenau (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft in der Gemeinde Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Blindenau (Waging am See), Ortsteil der Gemeinde Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern